Mörsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörsen (Torsåkers socken, Gästrikland, 669426-153842), sjö i Hofors kommun,  (23,5 ha)
Mörsen (Torsåkers socken, Gästrikland, 670126-153202), sjö i Hofors kommun,  (13,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn